Наксос — острів в Егейському морі.
 Наксос (місто) — місто, столиця острова Наксос.
 Наксос Сицилійський — давньогрецька колонія на Сицилії.